Delmont bezeichnet:
 Dieudonné Delmont (1582–1644), flämischer Maler
 Joseph Delmont (1873–1935), österreichischer Filmregisseur und Schriftsteller
 Édouard Delmont (1883–1955), französischer Filmschauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delmont (New Jersey)
 Delmont (Ohio)
 Delmont (Pennsylvania)
 Delmont (South Dakota), im Douglas County
 Delmont Place (Louisiana)

im NRHP gelistete Objekte:
 Delmont Public School, in Delmont, South Dakota, ID-Nr. 94000560
 Delmont Pumphouse, in Delmont, South Dakota, ID-Nr. 98000446
 Delmont State Bank, in Delmont, South Dakota, ID-Nr. 08000044

Siehe auch:
 Delémont
 Delmonte
 Del Monte